RIM beziehungsweise RiM steht für:
 Radfahrstreifen in Mittellage
 Rheinisches Industriemuseum, früherer Name des LVR-Industriemuseums
 Rheinisches Industriebahn-Museum in Köln
 Radio Rim, ein Audiotechnikhersteller
 Research In Motion, ehemalige Firmierung von BlackBerry
 Reaction Injection Moulding, siehe auch Schaumstoff #RRIM
 Revolutionäre Internationalistische Bewegung
 Rügener Inklusionsmodell
 Russische Reichsbewegung (Russian Imperial League), russische paramilitärische Vereinigung
 San Nicolas Airport (IATA-Code), Flughafen von Mendoza in der Provinz Rodríguez de Mendoza, Peru
 Kfz-Kennzeichen (Mauretanien) 
 Bahnhof Immendingen (DS100-Code)

Rim steht für:
 Rim (Črnomelj), Ort in der Gesamtgemeinde Črnomelj, Bela krajina, Slowenien
 Rim (Nepal), Village Development Committee im Distrikt Salyan, Verwaltungszone Rapti, Nepal
 Rim (Vrbovsko), Ort in der Gemeinde Vrbovsko, Gespanschaft Primorje-Gorski kotar, Kroatien
 Rim: A Novel of Virtual Reality, Werk (1994) von Alexander Besher
 Rim-Job, eine Sexualpraktik, siehe Anilingus
 Rim-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Outer Rim, Ort im fiktiven Star-Wars-Universum

Rim ist der Familienname folgender Personen:
 Rim Jong-sim (* 1993), nordkoreanische Gewichtheberin und Olympiasiegerin
 Kerryn Pethybridge-Rim (* 1962), australische Biathletin

rim steht für:
 Turu (Sprache), ISO-639-3-Code der Bantusprache der Ethnie Turu in Tansania

Siehe auch:
 RIMM

Abkürzung